Öst kan syfta på:

Öst (efternamn) – personer med efternamnet
Öst (släkter) – musikersläkter
 Öst – väderstreck, se Öster
Öst – vardaglig beteckning för Östeuropa
Öst – under det kalla kriget, Warszawapakten

Se även
Öster (olika betydelser)